Flesh of My Flesh, Blood of My Blood - другий студійний альбом американського репера DMX, випущений 22 грудня 1998 року на лейблах Def Jam Recordings та Ruff Ryders Entertainment. Дебютував на першому місці в чарті Billboard 200 (протримавшись на ньому три тижні поспіль) і розійшовся тиражем 670,000 екземплярів у перший тиждень. До альбом увійшли два сингли: «Slippin'» і «No Love 4 Me». Був сертифікований RIAA тричі платиновим у США 15 грудня 2000 року. Flesh of My Flesh, Blood of My Blood був випущений в один рік з дебютом DMX, It's Dark and Hell Is Hot, що робить DMX другим репером після Тупака Шакура, який випустив два платинові альбоми в один рік (Тупак в 1996 випустив All Eyez On Me та The Don Killuminati: The 7 Day Theory).

Список композицій

Позиції у чартах

Примітки 

Альбоми Def Jam Recordings
Альбоми DMX